Marie-Jeanne Bécu, madame du Barry, maîtresse van Lodewijk XV van Frankrijk
 Omer Becu, Belgisch syndicalist en vakbondsbestuurder
 Silke Becu, Belgisch actrice en theatermaker